ARPC1A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 370 амінокислот, а молекулярна маса — 41 569.

Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки